Золота́я ба́ба  (лат. Auream Vetulam, Aurea Anus, Zlota baba, Zolota-baba, Zlata Baba, Stata Baba, Slata Baba, Slotae Baba, Zolataia Baba, Zolataja Baba, Zolotaya Baba; Zlatau Babu; Golota Baba; ; ;  ;  устар. вогул. Баба Рача;  ; ; удм. Кылдысин; хант.Калтась-ими;  хант. Сорни Най;  манс. Калтась-Эква) — легендарный идол, предмет поклонения населения Северо-Восточной Европы и Северо-Западной Сибири.

Этимология 
От  праслав. *zolto , от ст.-слав. злато, от праиндоевр. *ghel- 

От  праслав. *slota  - непогода  

От  праслав. *golota  - обнаженная , устаревшее понятие в значении бедная, то же что голытьба , группа обедневших , безземельных дворян шляхта   

От  праслав. *golъ   праиндоевроп.  *gelH- лысая, голая, возможно влияние  праиндоевроп.n *gel- холодная    

Определение "золотая"  указывает не только на благородный металл, а представляет  художественное определение, часто употребляемое в легендах, мифах, сказках, как эпитет,  указывающий на благородство, идеал, обладающий чарующим воздействием,  "злато"  метафора самородка, сокровища, драгоценности, по отношению к предмету  поклонения  древних языческих народов. 

Эпитет "золотая" относится к цвету светлому, русому, рыжему, к блестящему, отблеску, солнечному блеску. В    

Злата так же женское имя распространённое среди некоторых южных славянских народов и ашкеназских евреев.   

Баба   глаголица ⰱⰰⰱⰰ baba  от  праслав. *baba  от  прабалтослав. *bā́ˀbāˀ , - женщина, в древнерусском  жена,  любовница, старая женщина, бабушка, старуха, а так же в устаревшем понятии повивальная бабка , повитуха, знахарка, в мифологии бабой называют мифическую облачную женщину приносящую живую, целебную воду, дождь.  На северославянском *bàby означали звездное скопление Плеяды .   

Слово Баба неизменно переводилось неправильным толкованием слова на иностранных языках как «старуха», но без достаточных оснований .  

Баба Старая жена, Старая женщина или Старуха - чучело которое сжигают на Карнавале  .  

Баба или Боба, имя, данное последнему снопу в Хорнканипе (Hornkanipe) в Пруссии и в Ицгрунд в Саксен-Кобурге (Itzgrund,  Saxe-Coburg), в Литве .   

Баба так же означает  каменного истукана, изваяние языческого божества.

Источники

Иностранные 

Первое упоминание о золотом идоле Севера предположительно содержится средневековом тексте Cкандинавской «Саге об Олаве Святом», который рассказывает историю жизни и правления короля Олафа II из Норвегии, который жил в XI веке, наиболее полно сохранившейся в составе свода Снорри Стурлусона «Круг Земной», XIII века. Согласно этой саге, около 1023 года норвежские викинги, которых вёл знаменитый Торир Собака, совершили поход в Бьярмию. Cчитается, что Бьярмаленд   был расположен  северных регионах современной России в районе Архангельска на севере, возможно, вдоль побережья Белого моря или в районе вокруг полуострова Кола. В одном отрывке Саги VII упоминается, что на земле Бьярма у реки Вина (отожествляют с Северной Двиной), было найдено святилище божества местных племён бьярмов  (фин.) Jomala, Йомали или Юмала,  идол  был расположен в кумирне и был центральным объектом поклонения в храме  в виде большой  статуи с серебряной чашей на коленях, чаша была наполнена серебряными монетами и золотым ожерельем на шее, а за ограждавшим статую частоколом находился курган, в котором золото и серебро перемешаны были с землёй. От удара топором по статуе раздался громкий звенящий гул, отчего охранники святилища подняли тревогу луром   .  

Около 1418 года немецкий секретарь  Ульрих фон Рихенталь в  «Хронике Констанцкого собора»,  в одном из ранних сохранившемся  Аулендорфском  кодексе, упоминает «лежащий за Русью» некий город у "Золотой старухи", жители которого поклоняются Золотой старухе, в поздних хрониках упоминается только Nonograt (возможно современный Новгород)  :

Более подробные известия о Золотой бабе или Золотой старухе, появляются в книгах западноевропейских путешественников и писателей XVI века о Русском государстве. Сведения эти достаточно противоречивы.

В 1517 профессор Краковского университета доктор медицины Матвей Меховский в своём «Трактате о двух Сарматиях» , основываясь на рассказах русских пленных, оказавшихся в Кракове после разгрома под Оршей в 1514, помещает этого идола, которому приносят вотивные дары, и которого называет Zlota baba, за Вяткой «при проникновении в Скифию» :

Митин Михаил приводит выдержку из письма Меховского  к своему издателю Яну Галлеру в 1521    с рассказами венгров переселенцев с Югры, проходящих через Белую Русь к Меотидским болотам об идоле:

В 1520 году немецкий гуманист и путешественник   в книге  "Нравы, законы и обряды всех наций" называл идолопоклонников Золотой-Бабы скифами "Scythe idolatrae"    : 

У последующих авторов, таких как Сигизмунд Герберштейн («Записки о Московии», 1549), Алессандро Гваньини в Condora regio («Описание Европейской Сарматии», 1578), Джайлс Флетчер («О государстве Русском», 1591), Пётр Петрей де Ерлезунда («История о Великом княжестве Московском», 1615),  Маркус Ван Боксхорн  ("Республика Московия и города", 1630)  Золотая баба находится уже вблизи устьев Оби, в области Обдории  .

В описаниях идол Золотой бабы трактуется противоречиво:

 Zlota baba скифский идол старой женщины (, 1520)   ; 
 статуя языческого идола, фигура девы, сделанная из не растопляемого льда, держащей младенца в венце  (Матвей Меховский, 1521)

 древнейший идол Zolota-baba, высечен из камня, в виде старой женщины с ребёнком на руках, а рядом другой ребёнок — внук (Алессандро Гваньини, 1578)   ;
 о скале, имеющей вид женщины в лохмотьях с ребёнком на руках (Джильс Флетчер, 1591);
 древний идол божество Zolota-baba представляет старика с ребенком на руках и другим ребенком рядом, расположен в храме в Обдории и почитался  в соседних странах и считался оракулом (Дж. Банкса, 1740)  ;
 Slata baba —  статуя в виде старухи, в утробе которой находится сын и виден ещё один ребёнок — внук (Сигизмунд фон Герберштейн, 1888), причем ссылаются на Русского Дорожника  ;
 о позолоченном, выдолбленном изнутри и пустотелом изваянии старухи, способном издавать трубные звуки и, «подобно Дельфийскому оракулу», предсказывать будущее (Петр Петрей де Ерлезунда, 1867).

Изображение статуи с ребёнком на руках и подписью «Золотая баба» Slata baba имеется на некоторых западноевропейских картах Русского государства XVI века к западу от среднего течения Оби   .

На карте 1542 года России Антония Вида и Ивана Ляцкого   в издании Михова, на крайнем северо-востоке (левый верхний угол карты), к западу  от среднего течения Оби, изображено поклонение 7 фигур, олицетворяющих северный народ абдоров (Аbdori) идолу -  обнаженной женской фигуре, стоящей на высоком постаменте в виде тумбы, держащей в руках огромный рог изобилия, вокруг разбросаны дары – шкурки животных  подпись на латыни гласит : 

В 1562  Английский дипломат и путешественник, торговый агент Московской компании Энтони Дженкинсон в пояснительной надписи к своей «Карте Руссии, Московии и Тартарии» сообщает:

На карте 1562 года времен Иоанна Грозного, копии карты Дженкинсона, отмечено Злата-баба  старуха свято почитается жителями Обдоріи и Югоріи .  

В 1575 французский писатель  Франсуа де Бельфоре на основании "Космографии" немецкого ученого Себастиана Мюнстера приводит, как он сам определяет, "басню",  что статуя Золотой бабы олицетворяет богиню рифейцев Кибелу : 

Европейские исследователи упоминают легенды о существовании золотой бабы причем, чем позже встречается описание рассказов, тем дальше на восток сдвигается ее местопребывание  .

В 1575 францисканский монах Андре Теве в книге "Всемирной космографии" описывает статую Бабы "Золотой Старушки" на вершине гор Земного-пояса, недалеко от Печоры, сравнивает с органом,  также упоминает, со слов поляка, что есть и другие статуи, которым поклоняются в Обдоре и традиция  передается из поколения в поколение по мужской линии .

В 1578 итальянский издатель Алессандро Гваньини в "Описании "Европейской Сарматии"  в главе об Идоле Золотой Старушки "de Idolo Aureae Anus" описывает обряд жертвоприношения и так же упоминает о чревовещании  идола и трубных звуках и звоне   :

В одной из публикаций книги представлена гравюра  с изображением огромной статуи Золотой Бабы в виде нагой женщины с ребенком без одежд сидящих на троне в виде ступы, в славянском мировоззрении, как символ женского начала, и поклоняющимися пятью фигурами на фоне  камовых гряд, увалов, справа позади идола на  угорье видна дубрава или роща и  языческое святилище крытое гонтина с сидящей фигуркой кумира и предгорной равнины со множеством  цистерн или  пещер ( старо-рус. печеры)  катакомб  полуземлянок с арочными входами, пирамидальной или усечённой пирамиды верхом, связанными дорогами и поклоняющимися пятью фигурами с дарами.  

В 1589 Ричард Хаклюйт в книге о путешествиях и открытиях англичан шестнадцатого века в главе "О пермяках, самоедах и лопарях" так же упоминает о "басне" Слата Баба или Золотой ведьме, которая представляет собой не более чем очертания женщины на скале рассказы причем одинаковы в двух документах 234  и 245 , в отличие от описания Сигизмунда Герберштейна, которое он так же приводит  :

В 1680 году путешественник и дипломат Якоб Рейтенфельс  описывает,  что идол Zolota Baba Кандоры был найден и разбит русскими  :

В 1760 Венецианский энциклопедист Блазио Уголино описывает Златую Бабу так же слов слов Матвея Меховского в книге "Тезаурус священных древностей, включающий наиболее избранные произведения самых известных людей, в которых проиллюстрированы нравы, законы, учреждения, священные и гражданские обряды древних евреев: произведение для иллюстрации как Заветов, так и священных и мирских, филология, самая полезная и самая нужная" в главе перевода Андре Бейери  и Джона Селдена  параграфа MATRI.DEUM.MAGNAE.IDAEAE.SUMMAE.PARENTI.HERMAE. называя их скифами из  Мельпомены по названию 4й книги из Истории Геродота :

В 1697 в Богемии в деревне Pondraž  Пондраж под  Lomnice Ломницами в описаниях миссионера посланного в Бечинский край (современный Бехине) нашлась старушка, которую крестьяне называли Злата тетя, Златая баба, Золотая Старуха,  которая посылала карты, которые надо разбросать по посевам против дождя и бури, у нее нашли рукописи и заклинания облаков, песнь,  написанную в 1692 году, которая проклинала понтифика и дьявола, скандально терзавшего духовенство, иезуитов  из Богемии, шкуры  .

В 1734  лютеранский богослов из Германии Поль Жакоб Экхард  в книге "Два древних памятника, обнаруженных в поле Йютербог, вместе со славянскими идолами и священными местами Йютербогских людей" в индексе указывает несколько толкований: Slota Baba Слота Баба Богиня Повивальная баба, Golota Голота культ Руссийский, ей поклонялись как Богине переселения, и указывает, что в честь нее назвали поселение Слатаввиц около Йютербог,  в главе IV "De Diis Slavorum Veterum Intrecocensium "О Богах Славянских. Старые Представители" описывает Золотую Бабу в нескольких ипостасях, как повивальную бабку - богиню деторождения, как русский культ поклонения Голота бабе, босой богине поющих странников, как славянского идола на холме в Йютербог, давшую название поселению и Золотую Бабу  идола Обдории, так же описывает, что Злата Баба славянское божество наряду с Жива и Поренут   :

Жан Пьер Левек  в "Истории России" 1800 так же  описывает " la Femme Dorée"   Золотую бабу наряду со славянским  Святовидом, отмечает что название происходит от того, что статуя позолоченная,  при этом сравнивает ее с  Исидой   .

Андрей Сергеевич Кайсаров в 1804 приводит Золотую бабу с иллюстрацией в перечне богов в книге "Мифология славянская и российская" и повторяется в "Начертание мифологии в пользу юношества обоего пола с приобщением Славянской Мифологии" у  Жан Жак Бувье Лионне в переводе и дополненем Ушакова в 1834, который так же указывает о обоготворении Золотой Бабы славянами,  о распространении веры в силу этой богини  на чужестранные народы и упоминает о музыкальных инструментах храме, на изображении Золотая баба - молодая женщина в  мафории в с двумя детьми представлена под  сводом арки  между двух столбов-колонн, справа от нее музыкальные инструменты лежащие на перекрест  жалейка,  русская свирель, виола, а слева от нее кратер с огнем и фимиамом     :

В 1890 шотландский учёный сэр  Джеймс Джордж Фрэзер в сравнительном исследование мифологии и религии "Золотая ветвь: Исследование магии и религии" (англ. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion)  описал, что  Баба или Боба, имя, данное последнему снопу, а так же  "Старуха" в Карнавале , Баба Руда в Румынии это девушка, вызывающая дождь. Чучело Бабы используется в обряде оплодотворения женщин .  

В  1827 году преподаватель литературы  Антон Тканы в  "Мифологии древних германцев и славян в связи с интереснейшими фактами из области легенд и суеверий" представляет Золотую бабу как  повивальную бабу  :   

Так же как повивальную бабу описывает Золотую бабу в 1853 немецкий поэт и филолог Конрад Швенк  в "Мифология славян для образованной и учащейся молодежи"  приводя примеры распространенного названия "баба" у сербов и литовцев:  

Согласно публикации Эдинбургских врачей в 1882 и 1895  "Женщина в естественной истории и этнологии: антропологические исследования", у древних славянских народов Сива или Жива была светловолосой богиней любви и удовольствия, как Венера древних римлян. У венедов она была многогрудой матерью-природой, рождающей и питающей земной силой. Это женское природное начало славян, являющееся в то же время виновницей рождения и смерти. Но в полнолуние, облегчающее роды, она была Злата Баба (Золотая Женщина) вселенская мать и кормилица мира. Согласно старой религии сербских венедов, живших в Альтенбурге и в Фогтланде,  Золота или Слота-Баба — повивальная бабка (у нее был храм или священная роща в Шлотице близ Плауэна)  .  Оскар фон Говорка и соавторы  в книге "Сравнительная народная медицина: презентация обычаев и практик народной медицины, воззрений и лечебных факторов, суеверий и магической медицины" практически так же описывают Злата-Баба как повивальную бабу .  

В 1919 английский путешественник, учёный Джон Фредерик Баддели на основе исторических записей, документов и исторических карт составил аналитический труд о России, Монголии и Китае, гда так же приводит Пермское упоминание о Златой Бабе, в котором утверждал очевидность христианского происхождения природы культа Золотой Бабы, но в качестве альтернативы так же предположил, что возможно отождествление Золотой бабы "Woman of Gold" с  китайской богиней Гуаньинь  .   Баддели также указывал на "басню", ссылаясь на книгу Гербештейна  "Путешествие к Печоре, в Югру, и далее, по реке Оби" в переводе Р. Мейджора: 

 Баддели так же привел записи венецианского географа Джованни Баттиста Рамузио  который присутствовал при личной беседе Джироламо Фракасторо  с московским послом Дмитрием Герасимовым в городе Августа (современный Аугсбург), об открытиях Cеверо-Восточных и Северо-Западных пассажей, в которой русский показывал карту местному ученому с упоминанием , Золотой Бабы,  чтобы доказать, что через Северный Ледовитый океан можно добраться до  (Китая)  и Пряных земель Восточной Индии   об этом разговоре и карте так же упоминается у    и  Джона Скота Келти  со ссылкой на Сигизмунда фон Герберштейна

Отечественные 
Из русских источников впервые о поклонении Золотой бабе язычников коми рассказывает под 1398 годом Софийская первая летопись, в связи с сообщением о смерти просветителя этого народа Стефана Пермского Веселовский Николай Иванович цитирует: :

Археолог, доктор исторических наук, профессор Косарев Михаил Федорович приводит одно из первых описаний в Новгородской летописи, где под 1398 годом рассказывается о заслугах первого Пермского епископа Стефана :
Главные идолы Зырян Перми Вычегодской  были Войпель и Златая Баба,  их служители кудесники (волхвы) и туны (прорицатели) . 
Вычегодско-Вымская (Мисаило-Евтихиевская) летопись описывает,  что в 1380 году иеромонах Стефан достиг местечка Пырас (современный Котлас) при впадении в Северную Двину реки Вычегды и затем пермское селение (коми) Емдін (современная Усть-Вымь), где  находилось крупнейшая  «кумирница» пермян-язычников, святилище было разрушено и  в 1384 была сооружена первая в крае церковь, не христианизированные идолопоклонники ушли на Удору (современный Удорский район) и Пинегу (современный Пинежский район) :

Джон Фредерик Баддели  в 1919 так же отмечает, что идол Золотой бабы Пермского края был низвергнут :

В дальнейшем, на протяжении почти трёх столетий, ни один русский документ, за исключением послания московского митрополита Симона к пермякам (1501), фактически повторившего сообщение летописи, не содержит прямых свидетельств об этой богине.

Проезжавший в 1675 году через Сибирские земли на пути в Китай русский дипломат Николай Спафарий свидетельствует  :
Составленная в конце XVII века Ремезовская летопись,  связывает с таинственным идолом участников сибирской экспедиции Ермака Тимофеевича.  Согласно кунгурским «сказам», Ермак посещал языческие мольбища, на Чандре попал в "великое болванское моление",  казаки повидали немало кумиров и идолов. Об идоле Золотой бабы казакам стало известно от чуваша пленника перебежавшего от татар Кучюма в их стан при осаде Демьянского городища на реке Демьянке вниз по Иртышу  . 
И так же в летописи упоминают о шайтане Раче, вверх по Ковде к Пелыми:

Рассказывая о походе пятидесятника Ермака Богдана Брязги весной 5 марта 1582 года по Иртышу и Оби до Белогорья, сообщает :

Согласно Сибирской летописи , знаменитый идол находился в Демьянском городке и таинственно исчез оттуда после взятия городка Ермаковскими казаками под предводительством атамана Брязги. В летописи зарисованы сцены жертвоприношения и поклонения  стоящей фигуре идола кумира, но так же описывается сидящая нагая женская фигура с сыном  .

Вогульская поэма упоминает о Рача - Золотая Баба, кумирня которой, как рассказывают, находилась на Березовском берегу в Рачевском городке  , в описании к поэме опубликованной в 1933 Михаил А. Плотников  ссылается на  рассказ Константина Дмитриевича Носилова «Серебряная баба»  в которой упоминается о серебряном слитке со знаменитой золотой бабы, которую еще во времена Стефана Великопермского «язычники» перенесли за Урал. Возможно, что Рача была той знаменитой Пермской золотой бабой, серебряный же слиток с нее, по словам того же рассказа, хранился в верховьях реки Конды, в Ям-нельпауль, у вогула  . Об идоле Рача упомянул в путевых записках по Сибири  Герхард Ф. Миллер, учувствовавший в "Беринговой" 2-й Камчатской экспедиции в 1733: "Остяцкое местечко Рачево городище, где стоял славный идол Рача,  по которому он и прозван" .

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 1891 года Золотую Бабу описывают в статье  "Баба, в славянских поверьях" , ссылаясь на книгу 1581 "Описании Европейской Сарматии" Алессандро Гваньини  :  

Однако никакого упоминания о Святовиде в книге не встречается. Позднее энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в  1894 году, определяют Золотую Бабу главным идолом народа пермского и обдорского,  иссеченного из камня в виде старухи с двумя младенцами; в честь ее устраивались богатые капища и приносились в жертву лучшие олени. Все капища Золотой бабы уничтожены в 1389  Стефаном, проповедником христианства .

В новом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона Арсеньева Константин Константиновича 1911 года Золотая Баба из славянских мифов определяется как  луна  южных  славян,  она  приходилась, по  мифу,  теткой  Святовиду - воплощению солнца,  живительной  силы  солнца,  но  была  противоположна ему  по  качествам,  представляя  томление  и смерть  природы.   И уточняется, что известия о Золотой  Бабе идоле Зауралья впервые  появляются в  XVI  веке у чудских  племен  на  реке  Оби .

В 1687 году в местечке Рудня Могилёвской епархии (ныне Смоленской епархии) появилась святыня чудотворный список Рудненской иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" (список схож с одним из вариантов Ченстоховской иконы Пресвятой Богородицы на Ясной Горе) подписана Святителем Димитрием Ростовским с эпитетом Богородице "Дева дрожайшая злата". Стихотворение святителя Димитрия есть на окладе Рудненской иконы из Эрмитажа начала XVIII века и на иконе, которая в середине XVIII века была написана для Варвары Челищевой, причём на иконе Челищевой есть и надпись «Умягчение злых сердец» :

Исследования 
В  средневековье  в Европе XIV—XVI века одна из наиболее часто переписываемых рукописей была так называемая  "Золотая Легенда" (лат. Legenda Aurea) составленная доминиканским монахом Иаковом Ворагинским по письменным источникам и на основе фольклорных преданий,  имевших духовно-нравственный характер.  В древнерусской литературе XV века известен  рукописный сборник  "Златая Матица"   Zlataja Matica от др.греч.  Μάτιτσα, лат. Matrix, "Матка" в контексте "пчелиная матка" или "родительское тело",   составленное из моралистических поучений (Слова о добрых и злых жёнах ),  житий и легенд, полемических произведений  и дидактических произведений древнейшего периода русской словесности составленных из отрывков переводных южнославянского происхождения и оригинальных древнерусских произведений, направленное против остатков язычества («Слово… како первое погани суще языци кланялися идолам и требы им клали…») . Матица в контексте "опора, восприемница, средоточие, центр" называлась опорная потолочная балка в русском традиционном деревянном жилище избе,  являлась оберегом дома, представляла понятие небосвода и Млечного пути,  укладка матицы сопровождалась кульминационными праздничными обрядами с подарками, угощением, песнями и катаниями на лошадях .  В XIX веке в эпоху романтического национально-культурного возрождения славянских народов появились сла­вян­ские национальные культурно-просветительные общества  Матицы в концепции  фонда, поддерживающие и продвигающие национальную культуру славянских народов и литературу по славянской мифологии. Загадка «Золотой бабы» породила обширную литературу в которой, наряду с вдумчивым анализом источников и серьёзными предположениями, с годами накопилось немало откровенных вымыслов.  

В 1782 у историка Чулкова Михаила Дмитриевича в книге "Предания о народных русских суевериях, поверьях и некоторых обычаях : заимствовано из "Словаря русских суеверий"" и в  1788 в книге "Абевега русских суеверий"   Золотая Баба представлена, как "богиня некоторых славян" храм которой стоял на реке "Обиго"   .   

В 1804 российский филолог  Григорий Андреевич Глинка в книге "Древняя религия славян" описывает Златую Мать как богиню тишины и покоя, прорицательницу, а происхождение названия Баба ее идола выводит от функции бабушки по отношению к внуку младенцу Святовиду, которого она держит на руках, Золотую Бабу сравнивает с Фриггой и упоминает, что храм ее был на реке Оби, где проходили музыкальные празднества в ее честь  :  

Так же 1804 русский публицист, филолог Андрей Сергеевич Кайсаров в книге "Мифология славянская и российская"    описал Златую бабу в перечне богов, которую боготворили на берегах Оби, отметив бедность ее наряда, по сравнению с богато украшенной далматикой Лоретской Чёрной Мадонны  с Младенцем (статуя вырезанная из ливанского кедра) или Мадонны пилигримов:  

  

На иллюстрации к книге Кайсарова выполненой Павлом Сулимой Золотая баба - молодая женщина в венце с двумя детьми представлена под  сводом арки  между двух столбов-колонн. Справа от женщины на полу сакральным геометрическим узором в виде окружностей с одинаковым радиусом божественным символом высшего совершенства, красоты и равенства образующих центрированное шестиугольное число, расположены, взаимно пересекаясь, музыкальные инструменты рожок,  жалейка,  русская свирель, 4 струнная виола, а слева от женщины канфар с огнем и фимиамом. Венец из цветов с лепестками 4-5-3 согласно герменевтический методу превращения слова в число на греческом 4Δ дельта 5Ε эпсилон 3Γ гамма или тайнописиглаголицей  4Ⰳ Глаголи 5Ⰴ Добро  3Ⰲ Вѣди, в системе записи чисел кириллицей 4 Добро 5 Есть 3 Глаголь , в православной церковно-славянской изопсефии, которая  используется в апокалиптической литературе: 4 дѢю - 5 шея. адъ. бѢда - 3 югъ или выражение 453 - златолюбïе .

В 1815 Сергей Гаврилович Саларёв  в описании  о золотой Бабе называет ее Северной богиней, имя которой Баба означает старость и  истуканом Бабы из Прильвицы (оказавшимися подделкой), Фригг и Фрейя , Цибелой и Рея,  с богиней Баба или Бабіа, храм которой находился в Иераполисе и которую почитали Матерью богов Magna Mater и питательницею детей Альма-Матер Alma Mater, предположил, что первоначально означала землю, природу, как Финикийская Аcтаpта, затем богиню плодородия  Венеру .

В 1847 историк Костомаров Николай Иванович  в книге "Славянская мифология" обращает внимание, что  "Золотая баба" богиня фино-угорских народов заимствована у славян,  как божество близка по функции славянской богине Сива или Жива, ссылаясь на Яна Длугоша, по названию горы называемой "Баба" на которой стоит город Живец и в котором поклонялись Живе, а так же отожествляет Живу с Ладой, как весенний праздник Лады и Живы, что эпитет Лады - мать, а  у литовцев звали ее  "Злотою Панею", что и есть Золотая Баба, праздник которой соединился с торжеством Солнца  .  

«Золотую бабу» называли и «римским изваянием Юноны», неведомо как попавшим за Урал, и тибетским изображением богини Тары, и Гуаньинь, Алтайским золотым идолом  и даже ведьмой .  

Джон Фредерик Баддели  в 1919 отмечал, что легенды предыдущих путешественников хоть и маловероятны, возможно описывают реальный факт иносказательно  : 

В 1890   Дмитрий Николаевич Анучин в своем труде "К истории ознакомления с Сибирью до Ермака: Древнее русское сказание "О человецех незнаемых в восточней стране": Археолого-этнографический этюд"  подробно разобрал все исторические карты и описания неведомые для европейской науки земли, включая и легенду о Золотой Бабе . 

Тем не менее истинный облик Золотой бабы до сих пор не установлен. На ранних картах Московии она изображалась обычно в начале или в центре Югорской земли, и была представлена в разных видах  . Бросается в глаза явное несоответствие между изображениями и пояснительными надписями названиями, ибо на картах представлены женщины молодого возраста, никак не старухи : 

 прямостоящая молодая женщина с рогом изобилия на карте 1542 Антония Вида и Ивана Ляцкого ;

 прямостоящая женщина в длинных одеждах с посохом в левой руке или копьем в образе Минервы  на карте 1549 Сигизмунда Герберштейна   ;
 прямостоящая женщина в облике  Мадонны  с младенцем на правой руке и полувзрослым стоящим мальчиком, держащимся слева от нее, и двумя верующими, преклонившими колени перед ней, на карте 1562  Антони Дженкинсона 
 сидящая женщина на возвышении скалистом, на пьедестале, напоминающая Мадонну с ребенком на руках  на карте 1557 Сигизмунда фон Герберштейна и на карте 1570 Антония Вида  и Ивана Ляцкого   ;
 сидящая  громоздкая женщина на двуступенчатом подиуме с ребенком на коленях  (справа или слева) и  держащимся стоя  ребенком (справа или слева) на карте мира 1569 Герарда Меркатора ;
 огромная нагая женщина с ребенком на коленях сидящая на троне в виде ступы в книге 1578 "Описание Европейской Сарматии" Алессандро Гваньини  ;
 прямостоящая молодая  женщина  в облике  Богородицы в мафории покрывающем цветочный венец с двумя детьми, младенцем на правой руке и рядостоящим ребенком на иллюстрация Павла Сулима к книге 1804 Андрея Сергеевича Кайсарова "Мифология славянская и российская"  ;
 прямостоящая молодая  женщина  в облике  Богородицы в мафории покрывающем диадему с уреем  или василиском с двумя детьми, младенцем на правой руке и рядостоящим ребенком на иллюстрации к книге 1834 Жан Жак Бувье Лионне в переводе и дополненем Ушакова "Начертание мифологии в пользу юношества обоего пола с приобщением Славянской Мифологии"    

В 1705 нидерландский учёный, политик и предприниматель Николаас Витсен во втором издании своего сочинения «Северная и Восточная Тартария» (),  представляющего собой первый в европейской науке труд по истории и этнографии Сибири, ссылаясь на данные Дженкинсона, Гваньини и некого «знатного русского господина», сообщает: В 1730 году шведский офицер и путешественник Иоганн Филипп фон Страленберг, пробывший 13 лет в русском плену и собравший богатый этнографический и картографический материал об открытиях в Сибири, в своём «Историко-географическом описании северной и восточной частей Европы и Азии», опубликованном  в Стокгольме, впервые отождествил Йомали (Юмалу) скандинавских саг с Золотой бабой Великой Перми.

Академик Юрий Константинович Бегунов так же предлагает искать город у Золотой старухи среди городов, существовавших на территории Вятской и Пермской земель в начале XV веков, ссылаясь на самое раннее свидетельство Рихенталя 1418 года  . 

В работах русских учёных XVIII века, в частности Ивана Ивановича Лепёхина, появляется сообщение о том, что Золотая баба — древнее божество коми, статуя которого была увезена на Обь не желающими креститься язычниками.

В 1733 - 1743 во Второй Камчатской экспедиции  Герхард Миллер открыл Сибирскую летопись (краткая Кнгурская) Семёна Ремезова,  и в своей «Истории Сибири» описывает «Златую бабу» как «изваяние языческой богини, державшей ребёнка на коленях», которой остяки приносили жертвы, за что она "оказывала им помощь на охоте, рыбной ловле и во всех их делах".

В 1849 русский историк, археолог, этнограф Дмитрий Оттович Шеппинг  в книге "Мифы славянского язычества" предполагал идол Золотая Баба олицетворял богиню  повивальную бабку, но представление о Златой бабе, как русской мифической богини считал  "подлогом или недоразумением" литературной обработки, так называемой "кабинетной мифологии", но тем не менее, указывал о возможной принадлежности к западным славянским кумирам или древне прусским.  Так же возможным одним из первых источников этого мифа указывал на атлас фламандского картографа Ортелия , который цитировал Сигизмунда Герберштейна     :  

 

В 1901 году этнограф  Каллистрат Фалалеевич Жаков году в статье «Языческое миросозерцание зырян» привел народную легенду зырян, где говорится о кумирнице с Золотой Старухи с ребенком в селе Гам (возможно современный Кырув) : 

В 1906 году русский лингвист и философ-евразиец Николай Сергеевич Трубецкой отождествил Золотую бабу с верховной богиней-матерью мансийской мифологии Калтащ или Калтась, один из эпитетов которой — «Cорни - Эква» — буквально переводится как «Золотая Старуха». Мансийское слово «сорни» может подразумевать как золото, так и солнечный блеск . 

В 1932 году академик Алексеев Михаил Павлович советский литературовед-компаративист подробно разобрал исторические описания о легенде Золотой Бабы в книге "Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. XIII—XVIII веках" . 

Современный специалист по этнографии обских угров Соколова Зоя Петровна  предполагает, что культ Золотой Бабы и сам образ связаны своим происхождением с индоевропейским, индоиранским миром и зародились очень давно, возможно в срубно-андроновское время на территории европейской части страны, а затем распространился среди предков финно-угров   . 

Согласно современному специалисту по этнографии среднеобских хантов  Кашлатовой Любовь Васильевне  манс. Калтась-Эква является полукалькой с пермского древнекоми имени богини-матери Кылдись-инь «определяющая судьбу женщина»  удм. Кылдысин «божество плодородия», «послед»  .

Экспедиции 
Экспедиция "Тайны Каменной старухи"  регионального отделения Русского географического общества предположила гипотезу, что Золотая Баба это древний гранитный идол Каменная Старуха или Каменная Баба в хвойном бору на горе Полудённая в междуречье Оби и Назыма в Ханты-Мансийском районе Югры. Этот идол  известен со времен экспедиции Тобольского губернского музея 1910 года, которая была частично финансирована  тобольским купцом и меценатом Александром Адриановичем Сыромятниковым . В 60-х годах ХХ века  любительская экспедиция  свердловских студентов исследовала идол  .

Золотая баба в искусстве

В художественной литературе 
Языческий характер культа Золотой Бабы и перенос его на окраины России сделали богиню литературным маркером далекой страны, конца известного мира  . 

В поэме польского поэта Самуила Твардовского "Владислав IV Ваза" 1649  рейд лисовчиков в смутное время дошел до места где поклонялись Золотой Бабе . В поэме описывается вещая сила статуи божества, к которому обращались различные язычники, а вокруг места, где служили культу Золотой Бабы, ползало множество змей, в воздухе летали мухи и летучие мыши, а свирепо дышащий сторожевой пёс охранял вход в помещение, в котором стояла статуя,  уничтожив «чудищ», Лисовский разрушил статую и ограбил святыню, забрав находящиеся в ней сокровища  .  

В 1835 лингвистом фольклористом  Элиасом Лённротом  был опубликован карело-финский поэтический эпос Калевала, созданый на основе фольклорных текстов, где в  тридцать седьмой Руне поется о том как бог воздуха и погод  кузнец  Ильмаринен выковывал золотое изваяние жены из золота и серебра, но так и не ожившую,  "не годна такая в жены",  вещий рунопевец, сеятель и мудрец, первочеловек Вяйнямёйнен советует Ильмаринену  отвезти  "куклу" в другие страны и отдать ищущим золота женихам, заканчивается песнь наставлением грядущему поколению  :  

  

В 1836 друг Александра Сергеевича Пушкина русский поэт декабрист Вильгельм Карлович Кюхельбекер во время ссылки в заштатный город Баргузин (ныне село) Иркутской губернии  написал историческую поэму "Юрий и Ксения : Поэма в шести песнях", на сюжет из истории Древней Руси, где лесная бабушка ведьма жрица древних богов в дубраве предсказывает герою судьбу, ее прорицания облечены в форму народных песен, называя себя жрицей  Златой Бабы "мать богов" :  

В "Янгал-маа: Вогульская поэма" со статьей о вогульском эпосе о противостоянии вогулов Ермаку, Михаил А. Плотников  упоминает о Рача - золотой Бабе, кумирня которой, находилась на Березовском берегу в Рачевском городке , возможно, что Рача была той знаменитой Пермской Золотой Бабой.  

Рассказ Константина Дмитриевича Носилова «Серебряная баба», в сборнике "У вогулов", описывает серебряный слиток со знаменитой Золотой Бабы, который хранился в верховьях реки Конды, в Ям-нельпауль, у вогула   .

Уральский писатель Сергей Плеханов опубликовал в 1985 году в литературном альманахе «Приключения-85» издательства «Молодая гвардия» историческую повесть «Золотая баба», посвящённую поискам русскими промышленниками на Урале в первой половине XVIII века легендарного идола. В 1986 году на Свердловской киностудии режиссёром Виктором Кобзевым по этой книге поставлен был одноимённый фильм.

Главный герой романа Александра Бушкова «След пираньи» (1996), Кирилл Мазур, в попытках выбраться из тайги со своей американской напарницей случайно набредает на пещеру, где хранится Золотая баба. После недолгих размышлений Мазур решает оставить легендарную статую на месте, однако, все равно едва не становится жертвой стражников статуи.

Вокруг мифа о Золотой бабе крутится значительная часть повествования исторического романа Алексея Иванова «Сердце пармы». В попытке найти и украсть культовую статую, а также в попытке отвоевать её обратно гибнут и/или сходят с ума некоторые герои произведения. Другим участникам, наоборот, клятва завладеть идолом (или защитить его) дарует долгую жизнь, которая не может оборваться до тех пор, пока обещание не будет исполнено.  Книга была отмечена литературной премией имени Д. Н. Мамина - Сибиряка.

Повесть Эрнста Бутина «Золотой огонь Югры» рассказывает о ликвидации остатков кулацко-эсеровской банды, ведущей охоту за «Сорни най», во время борьбы за установление Советской власти в Западной Сибири.

В приключенческой повести Юрия Курочкина «Легенда о Золотой бабе» автор использует литературный сюжет как средство исторического исследования легенд о Золотой бабе, привлекая богатый краеведческий материал.

В романе Анны Кирьяновой «Охота Сорни-Най» даётся мистическая трактовка гибели туристической группы Дятлова, ставшей жертвой охоты грозной богини.

В повести Бориса Зотова «По следам золотого идола» группа подростков получает описание Золотой бабы и часть информации о том, где идол может находиться. Основной текст об их приключениях в поездке.

В романе Сергея Булыги «Золотое дело» сыщик Маркел Косой, стряпчий Разбойного приказа, зимой 1595/1596 годов отправляется с секретной миссией в Югорскую землю на поиски неуловимой ведьмы по имени «Золотая баба». Дело оказывается очень сложным и запутанным…

Книги
 Курочкин Юрий. Легенда о Золотой бабе: Повесть / [Худож. Н. Казанцева]. — 2-е изд., доп. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1968. — 156 с. — (Уральская библиотека: приключения, фантастика, путешествия). — 50 000 экз.
 Шесталов Юван. Тайна Сорни-най. — М., 1976.
 Сергей Плеханов. Золотая баба — 1985 (повесть, экранизирована в 1987 году).
 Иванов Алексей. Сердце Пармы. Роман-легенда. — М.: Пальмира, 2003. 
 Дворцов Василий Terra Обдория // Москва. — 2005.
 Кирьянова Анна. Охота Сорни-Най:
 Кирьянова Анна. Охота Сорни-Най: Роман (Начало)  // Урал. — 2005. — № 6.
 Кирьянова Анна. Охота Сорни-Най: Роман (Продолжение)  // Урал. — 2005. — № 7.
 Кирьянова Анна. Охота Сорни-Най: Роман (Окончание)  // Урал. — 2005. — № 8.
 Сергей Булыга, «Золотое дело», роман — М., Вече, 2018.

В кино 
 Золотая баба (фильм)
 Сокровища мёртвых (сериал)
 Перевал Дятлова (телесериал)
 Сердце Пармы (фильм)

Игра 
Андреев, Степан Степанович (Ценз. Тимковский Иван Осипович ) Забава о Святках: Содержащая в себе: Волшебное колесо, найденное в капище Золотой бабы, которое, чрез повороты на оси судьбы, дает на вопросы нравственные ответы.: С прибавлением: Замечания на старинную нашу загадочную песню и Празднества Ладе .

В музейных экспозициях 
В Уватском краеведческом музее «Легенды седого Иртыша» (Тюменская область) есть экспозиция посвящённая легенде о Золотой бабе. Согласно Кунгурской летописи , знаменитый хантыйский идол находился четыре века назад в Демьянском городке (территория Уватского района) и таинственно исчез оттуда после взятия городка Ермаковскими казаками под предводительством атамана Брязги. В центре зала представлена реконструкция жертвенника со стоящей над ним фигурой Золотой бабы, воспроизведённой в соответствии с рисунками летописца Семена Ремезова и покрытой настоящим золотом.

См. также 
Баба
Каменная баба
Богиня
Жива
Большой треугольник (самородок)
Диск из Небры
Надьсентмиклошский клад
Гильдесгеймский клад
Панагюриштский клад
Клад Петроасы
Куль-Оба (курган)
Бактрийское золото
Золотая женщина (археология)

Байка
Сказка
Легенда
Золотая легенда
Миф
Сретенье
Кодское княжество
Родины
Бабьи каши
Список божеств плодородия
Золото (геральдика)
Православная иконография Богородицы
Одегитрия
Панахранта
Нагая, Мария Фёдоровна

Примечания

Литература

Научная литература 
 Адаев В. Н. Ушедший хозяин Демьяна (почитание хантами духа-хозяина р. Демьянка в XX в.)  // Земля Тюменская: Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 2006. — Вып. 20. — Тюмень, 2007. — С. 186—205.
 Алексеев М. П. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей. XIII—XVIII вв. — 2-е изд. — Иркутск, 1941.
 Гемуев И. Н., Сагалаев А. М., Соловьёв А. И. Легенды и были таёжного края . — Новосибирск: Наука, Сибир. отделение, 1989. — 176 с.: ил. — (Страницы истории нашей Родины). — ISBN 5-02-029181-1.
 Соколова З. П. Ардви Сура Анахита иранцев и «Злата Баба» финно-угров // Советская археология. — 1990. — № 3.
 Золотая баба // Северная энциклопедия. — М.: Европейские издания, 2004. — С. 303—304.
 Мароши В. В. Использование мифопоэтического ресурса в современной региональной прозе: охота за Сорни-Най // Литература Урала: история и современность: Сборник статей. — Вып. 3. — Т. 2. — Екатеринбург: Издательский дом «Союз писателей», 2007. — С. 266—278.
 Бурыкин А. А. Золотая баба — идол или топоним? // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-Сибирских археолого-этнографических совещаний… — Материалы Международной Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции. Томск, 19—21 мая 2010 г. — Томск: Аграф-Пресс, 2010. — 506 с. — С. 54—56.

Научно-популярная и справочная литература 
 Вслед за Великой Богиней: легенда о Золотой Бабе: Сборник. — М.: Вече, 2007.
 
  — 1907. — Т. I, вып. 2.
 Золотая баба // Республика Коми. Энциклопедия. — Т. 1. — Сыктывкар, 1997. — С. 464.
 Ионина Н. А. Странствия Золотой бабы // Ионина Н. А. 100 великих сокровищ. — М.: Вече, 2000.
 Кулемзин В. М. Золотая баба // Югория. Энциклопедия Ханты-мансийского автономного округа. — Т. 1. — Ханты-Мансийск, 2000.
 

Мифология коми
Мифология хантов и манси
Персонажи легенд
Язычество
Скульптуры по алфавиту
Идолопоклонство